Kevin Anderson era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Jiří Veselý.

In finale Pablo Carreño Busta ha sconfitto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 66-7, 7-61, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (finale)
  Pablo Cuevas (terzo turno)
  Steve Johnson (terzo turno)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Albert Ramos Viñolas (secondo turno)

 Viktor Troicki (semifinale)
 João Sousa (secondo turno)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Andrej Kuznecov (quarti di finale)
 Federico Delbonis (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Pablo Carreño Busta (campione)

Wildcard 

  Roberto Bautista Agut (finale)
  Bjorn Fratangelo (terzo turno)

 Rajeev Ram (primo turno)
 Frances Tiafoe (primo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  James Duckworth (primo turno)

 James McGee (primo turno)
 Yoshihito Nishioka (primo turno)

Lucky loser 
  Tim van Rijthoven (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Winston-Salem Open 2016
ATP World Tour 2016